Марк Гальпе́рин:
 Гальперин, Марк Израилевич (род. 1968) — российский общественный деятель, оппозиционер.
 Гальперин, Марк Нафтальевич (1922—1996) — советский конструктор ракетной техники, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Гальперин, Марк Петрович (род. 1937) — советский учёный в области вычислительной техники, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.